Amorçage peut désigner :
 amorçage (en anglais : boot), en informatique, la séquence d'opérations effectuées au début du démarrage d'un ordinateur ;
 amorçage, lors d'une expérience en psychologie cognitive, un stimulus dont le rôle est d'influencer la façon dont le stimulus suivant sera traité ;
 amorçage, en chimie, une réaction chimique qui déclenche une ou plusieurs réactions secondaires ;
 amorçage (en anglais priming), en agriculture, une technique appliquée en agriculture pour améliorer la vitesse et l'homogénéité de la germination des semences ;
 capital d'amorçage, en économie, le premier apport en capital d'une entreprise ;
 Fonds national d'amorçage, en France.